Associazione Calcio Dilettantistica Trissino-Valdagno byl italský fotbalový klub sídlící ve městě Valdagno. Klub byl založen v roce 2012 sloučením klubů ACD Trissino a AC Nuova Valdagno, zanikl v roce 2014 sloučením s SSD Calcio Marano do nově vytvořeného klubu FCD Altovicentino.

Umístění v jednotlivých sezonách

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Zaniklé italské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2012
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014